Патрик Майкл Шэнахэн (; род. 27 июля 1962, Пало-Алто, Калифорния, США) — американский военный деятель, политик. Исполняющий обязанности министра обороны США с 1 января по 24 июня 2019 года.

Биография 
Получил в Вашингтонском университете степень бакалавра и в Массачусетском технологическом институте — степень магистра наук по инженерному делу, а также в Школе менеджмента МТИ — степень магистра делового администрирования. С 1986 года работал в корпорации Boeing, начав карьеру в подразделении гражданских авиалайнеров — курировал программы производства Boeing 767 и Boeing 757.

Затем работал в подразделении боевых вертолётов  в Филадельфии, а с 2004 года возглавлял в Вашингтоне работы в области баллистических ракет.

В 2007 году вернулся в гражданскую отрасль, занявшись решением проблем проекта Boeing 787 Dreamliner, а в 2008 году занял должность старшего вице-президента и отвечал за все программы производства пассажирских самолётов.

19 июля 2017 года вступил в должность заместителя министра обороны США.

На предварительных слушаниях в Комиссии Сената США по Вооружённым силам 20 июня 2017 года Джон Маккейн угрожал заблокировать утверждение кандидатуры Шэнахэна, поскольку в письменной форме тот не дал прямого ответа на вопрос, поддерживает ли он поставку американских вооружений Украине, отметив, что может принять решение только после вступления в должность, поскольку до тех пор не имеет доступа к секретной информации. Под давлением Маккейна Шэнахэн заявил, что не поддерживает идею снабжения Украины американским оружием. Маккейн также публично заявлял, что он не в восторге от перспективы назначения на вторую по важности должность в оборонном ведомстве представителя «большой пятёрки» военно-промышленных подрядчиков.

23 декабря 2018 года президент Трамп объявил, что Патрик Шэнахэн с 1 января 2019 года будет исполнять обязанности министра.

С 1 января 2019 года — исполняющий обязанности министра обороны США.

В марте 2019 года стало известно, что Офис генерального инспектора Министерства обороны США проводит расследование в отношении Шэнахэна из-за обвинений в сохранении у него связей с корпорации Boeing, чьи интересы он якобы защищал, уже находясь в Пентагоне.

9 мая 2019 года Трамп объявил о намерении официально назначить Шэнахэна министром обороны, но так и не представил официально Сенату его кандидатуру на утверждение. 18 июня 2019 года газета «Washington Post» опубликовала сведения о событиях ноября 2011 года, когда Шэнахэн выступил в защиту своего сына Уильяма, которому тогда было 17 лет (подросток избил бейсбольной битой мать). Позднее в этот же день Шэнахэн объявил об отказе от номинации на министерский пост.

19 июня стало известно, что Шэнахэн будет работать в своей должности включительно до 23 июня. Его сменщиком объявлен Марк Эспер.

Примечания

Ссылки 
 
 

Выпускники Вашингтонского университета
Выпускники Инженерного колледжа Вашингтонского университета
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники Инженерной школы Массачусетского технологического института
Выпускники Школы менеджмента Слоуна
Инженеры США
Предприниматели США
Сотрудники Boeing
Министры обороны США